Wladimir Denissow (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Gennadjewitsch Denissow (* 1947), sowjetisch-russischer Fechter
 Wladimir Michailowitsch Denissow (* 1984), weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Uladsimir Dsjanissau